Cum On My Tattoo ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Burning Angel Entertainment. Seit 2006 wurden 17 Teile der Serie gedreht. Die Filmreihe ist den Genre Alt porn, Gothic und Tattoo zuzuordnen. Sie enthält Szenen mit Darstellerinnen die stark tätowiert sind.

Darsteller 
 Cum On My Tattoo 1 (2006): Joanna Angel, Pixie Pearl, Kylee Kross, Pinky Lee
 Cum On My Tattoo 2 (2006): Joanna Angel, Flower Tucci, Adrianna Nicole, Riley Mason, Avy Lee Roth
 Cum On My Tattoo 3 (2006): Joanna Angel, Lorelei Lee, Presley Maddox, Regan Reese, Chapel Waste, Bella Vendetta
 Cum On My Tattoo 4 (2008): Jessie Lee, Cali Nova, Joanna Angel, Daisy Marie, Jezebelle Bond, Lexi Bardot
 Cum On My Tattoo 5 (2016): Katrina Jade, Joanna Angel, Raven Bay, Lola Luscious
 Cum On My Tattoo 6 (2016): Monique Alexander, Anna Bell Peaks, Lily Lane, Alessa Savage, Felicity Feline
 Cum On My Tattoo 7 (2017): Leigh Raven, Marley Brinx, Rachel Rampage, Victoria Villain
 Cum On My Tattoo 8 (2017): Taurus, Cali Carter, Lily Lane, Tank, Ivy Brooks
 Cum On My Tattoo 9 (2018): Karma Rx, Joanna Angel, Saya Song, Luna Lovely
 Cum On My Tattoo 10 (2018): Gina Valentina, Kissa Sins, Scarlet De Sade
 Cum On My Tattoo 11 (2019): Luna Skye, Jessie Lee, Stella Rae
 Cum On My Tattoo 12 (2020): Vanessa Vega, Ramon Nomar, Payton Preslee, Small Hands, Rocky Emerson, Kyle Mason, Genevieve Sinn

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best Specialty Release, Other Genre (Folge 3)

Nominierungen 
 2007: AVN Award – Best Music (Folge 1)
 2017:AVN Award – Best Anthology Movie
 2017:AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (Katrina Jade, Mr. Pete, Tommy Pistol)
 2018: XRCO Award – Best Gonzo Series

Siehe auch 
 Inked Angels

Weblinks 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film